Közle ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Gottlob Közle (1845–1908), Lehrer in Cannstatt und Geislingen sowie Verfasser zahlreicher pädagogischer Sachbücher
 Peter Közle